Aniak steht für:

 Aniak (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Flughafen Aniak, einen Flughafen in Alaska
 Aniak Lake, einen See in Alaska
 Aniak River, einen Fluss in Alaska
 Aniak (Marskrater), einen Marskrater